Tetuán bezeichnet:
 Tétouan, Stadt in Marokko
 Tetuán (Madrid), Stadtteil der spanischen Hauptstadt
 Plaza de Tetuán, Platz in Barcelona, Spanien
 Tetuán (Puerto Rico), Ort auf Puerto Rico
 Tetuán (1863), Panzerfregatte der spanischen Marine